Рудов — русская фамилия:

 Рудов, Георгий Алексеевич (1939—2021) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол в Киргизии.
 Рудов, Тимофей Петрович (1912 — ?) — советский футболист.
 Рудов, Юрий Васильевич (1931—2013) — советский фехтовальщик.

 Рудова, Наталья Александровна (род. 1983) — российская актриса.

Топоним 
 Рудов — район в Берлине.
 Рудов — станция Берлинского метрополитена, юго-восточная конечная линии U7.